Средний:
 находящийся между противоположными крайними точками, занимающий промежуточное положение;
 топоним.

Топоним 
 Средний — полуостров на севере Кольского полуострова.
 Средний — рудник в Семилукском районе Воронежской области.
 Средний — река, приток Каш-Кы.
 Средний — ручей в Лоухском районе Карелии.
 Средний — ручей в Прионежском районе Карелии.
 Средний Ручей — ручей в Кемском районе Карелии.
 Острова архипелага Северная Земля
 Средний — в архипелаге Кирова.
 Средний — в архипелаге Седова.
 Средний — в составе Краснофлотских островов.
 Средний — у берегов острова Октябрьской Революции.
 Средний — остров в Керетском архипелаге

Населённые пункты

Россия

Разное 
 Средний Абанур — деревня, Килемарский район, Марий Эл
 Средний Алат — деревня, Высокогорский район, Татарстан
 Средний Алеус — село, Ордынский район, Новосибирская область
 Средний Арадирих — село, Гумбетовский район, Республика Дагестан
 Средний Багряж — село, Заинский район, Татарстан
 Средний Баскунчак — посёлок, Ахтубинский район, Астраханская область
 Средний Баяк — деревня, Красноуфимский район, Свердловская область
 Средний Биябаш — село, Апастовский район, Татарстан
 Средний Бугалыш — село, Красноуфимский район, Свердловская область
 Средний Бугзас — посёлок, Таштагольский район, Кемеровская область
 Средний Булай — деревня, Черемховский район, Иркутская область
 Средний Васюган — село, Каргасокский район, Томская область
 Средний Двор — деревня, Кадуйский район, Вологодская область
 Средний Двор — деревня, Лодейнопольский район, Ленинградская область
 Средний Дукмасов — хутор, Белореченский район, Краснодарский край
 Средний Егорлык (село) — село, Целинский район, Ростовская область
 Средний Икорец — село, Лискинский район, Воронежская область
 Средний Кадам — деревня, Советский район (Марий Эл), Марий Эл
 Средний Калар — село, Каларский район, Читинская область
 Средний Карачан — село, Грибановский район, Воронежская область
 Средний Катарач — деревня, Талицкий район, Свердловская область
 Средний Качмаш — деревня, Калтасинский район, Башкортостан
 Средний Кашир — деревня, Сармановский район, Татарстан
 Средний Колышлей — село, Аткарский район, Саратовская область
 Средний Кугунур — деревня, Арбажский район, Кировская область
 Средний Кужебар — деревня, Каратузский район, Красноярский край
 Средний Кумор — село, Кукморский район, Татарстан
 Средний Кундуль — хутор, Ипатовский район, Ставропольский край
 Средний Кушкет — село, Балтасинский район, Татарстан
 Средний Лес — хутор, Советский район (Ставропольский край), Ставропольский край
 Средний Любаж — деревня, Фатежский район, Курская область
 Средний Маныч — посёлок, Весёловский район (Ростовская область), Ростовская область
 Средний Муйнак — деревня, Зианчуринский район, Башкортостан
 Средний Немдеж — деревня, Оршанский район (Марий Эл), Марий Эл
 Средний Ноныгерь — деревня, Малмыжский район, Кировская область
 Средний Околодок — деревня, Горномарийский район, Марий Эл
 Средний Подкумок — посёлок, Пятигорск, Ставропольский край
 Средний Постол — деревня, Завьяловский район (Удмуртия), Удмуртская Республика
 Средний Починок — деревня, Ельнинский район, Смоленская область
 Средний проспект
 Средний Путь — деревня, Псковский район, Псковская область
 Средний Пшалым — село, Арский район, Татарстан
 Средний Расховец — деревня, Советский район (Курская область), Курская область
 Средний Рубеж — деревня, Вытегорский район, Вологодская область
 Средний Руял — деревня, Мари-Турекский район, Марий Эл
 Средний Сайдыс — село, Майминский район, Республика Алтай
 Средний Самовец — посёлок, Эртильский район, Воронежская область
 Средний Сантимир — село, Новомалыклинский район, Ульяновская область
 Средний Суходол — деревня, Алексинский район, Тульская область
 Средний Сып — деревня, Уинский район, Пермский край
 Средний Таканыш — деревня, Мамадышский район, Татарстан
 Средний Толкиш — деревня, Чистопольский район, Татарстан
 Средний Торешкюбар — деревня, Сернурский район, Марий Эл
 Средний Убукун — село, Селенгинский район, Республика Бурятия
 Средний Уйвай — деревня, Якшур-Бодьинский район, Удмуртская Республика
 Средний Ургал — село, Верхнебуреинский район, Хабаровский край
 Средний Урух — село, Ирафский район, Республика Северная Осетия-Алания
 Средний Утяш — деревня, Гафурийский район, Башкортостан
 Средний Харлун — улус, Бичурский район, Республика Бурятия
 Средний Челбас — хутор, Павловский район (Краснодарский край), Краснодарский край
 Средний Чилей — посёлок, Таштагольский район, Кемеровская область
 Средний Чир — посёлок, Обливский район, Ростовская область
 Средний Шандер — деревня, Мамадышский район, Татарстан
 Средний Шаранай — село, Оловяннинский район, Читинская область
 Средний Шергольджин — село, Красночикойский район, Читинская область
 Средний Шибряй — посёлок, Уваровский район, Тамбовская область
 Средний Шургуял — деревня, Куженерский район, Марий Эл
 Средний Юрткуль — село, Спасский район (Татарстан), Татарстан
 Средний Ядыкбеляк — деревня, Новоторъяльский район, Марий Эл
 Хутор Средний — деревня, Орловский район Орловской области, Орловская область
 Средний танк — средний по массе танк.

См. также 
 Среднее
 Средняя